'''Columbia Valley:

 Columbia Valley AVA,  région viticole américaine
 Vallée du Columbia, région du sillon des Rocheuses